Fabien Baussart (né le 25 janvier 1973) est le fondateur et président du Centre des affaires politiques et étrangères qui organise des événements et des discussions sur divers sujets géopolitiques à travers le monde avec des personnalités politiques de premier plan telles que Zbigniew Brzezinski, Kofi Annan, José María Aznar, Mohamed ElBaradei, Al Gore et autres.

Biographie 
Fabien Baussart est un homme d'affaires qui a investi en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan. En 2005, il fonde Xorus Press Inc qui publie les éditions française et russe de Foreign Policyet investit dans divers médias en Ukraine, en Russie et en France. En 2010, Baussart a parrainé un nouveau magazine d'art intitulé Le Monde de l'Art, lancé à Paris et dirigé par l'écrivain Guillaume de Sardes. Il a également parrainé le KitSon Club, un groupe de réflexion français.

Fabien Baussart a travaillé sur la résolution de diverses crises politiques, en se concentrant particulièrement sur la Libye et la Syrie, en facilitant les pourparlers de paix entre différents protagonistes.

En 2015, en tant que président du CPFA, il a initié des pourparlers de paix sur la Syrie à Astana avec Randa Kassis en faisant appel au premier président kazakh, Nursultan Nazarbayev.

Initiatives

Initiative pour la paix en Syrie 
En 2015, le CPFA a appelé le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, à lancer une solution pacifique à la crise et à lancer une plate-forme politique qui pourrait rassembler des opposants syriens modérés.

Les deux premières réunions ont été présidées par le ministre kazakh des Affaires étrangères Erlan Idrissov en mai 2015. La deuxième réunion a été ouverte par le secrétaire d'État du Kazakhstan Gulshara Abdykalikova et modéré par Fabien Baussart et le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères Askar Mussinov. Les réunions ont abouti à la signature de deux résolutions par les participants, qui ont créé la plate-forme d'Astana et contribué à ouvrir la voie au processus de paix à Astana.

En février et juillet 2017, le CPFA a entamé des discussions à Genève pour élaborer un document préparatoire pour réformer la Constitution syrienneCette initiative a été promue lors du Congrès national Syrien de Sotchi en janvier 2018 par Randa Kassis malgré les objections du gouvernement syrien et d'une partie de l'opposition

Initiative de non-prolifération nucléaire 
En 2016, le CPFA a organisé une conférence sur la non-prolifération nucléaire en présence de Kofi Annan, Bronislaw Komorowski, Jack Straw, Yasar Yakis et Giulio Terzi.

Controverses 
Fabien Baussart est considéré comme un homme de l'ombre du Kremlin depuis le début des années 1990

En 2016 le président du Centre de politique des affaires étrangères (CPFA) Fabien Baussart estime que le président russe Vladimir Poutine mérite un prix Nobel de la Paix et entend le proposer au Comité Nobel. 

Toujours en 2016, dans le cadre de l’affaire de trafic d’influence et violation du secret professionnel visant Squarcini, l'ancien patron de la DCRI, le nom de Fabien Baussart est cité comme celui d’une des victimes de Squarcini œuvrant au profit de Djouhri

Références

Liens externes 

Homme d'affaires français
Naissance en janvier 1973
Naissance à Paris